Серге́й Дробыше́вский:
 Дробышевский, Сергей Александрович (род. 1954) — советский и российский правовед.
 Дробышевский, Сергей Леонидович — писатель.
 Дробышевский, Сергей Михайлович (род. 1973) — экономист. Примечания